McKinsey steht für:
 McKinsey & Company, eine Unternehmens- und Strategieberatung

McKinsey ist der Familienname folgender Personen:
 Beverlee McKinsey (1935–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 James Oscar McKinsey (1889–1937), US-amerikanischer Unternehmensberater
 John Charles Chenoweth McKinsey (1908–1953), US-amerikanischer Mathematiker, Logiker und Spieltheoretiker